Ana Paula Henkel — atleta brasileira de vôlei de praia, conhecida apenas como Ana Paula
Anna Paula — atriz portuguesa também denominada Ana Paula

Desambiguações de antropônimos